Личное дело — литературно-художественный альманах (СССР, 1991).

Известно несколько фильмов с названием «Личное дело»:
 Личное дело — реж. Братья Васильевы (СССР, 1932).
 Личное дело — реж. Александр Разумный (СССР, 1939).

См. также 
 Личное дело Анны Ахматовой (фильм)
 Личное дело капитана Рюмина (фильм)
 Личное дело судьи Ивановой (фильм)
 Личное дело № (альманах)